Wikipedia har flere artikler hvor navnet Palle Lykke indgår:

 Palle Lykke Jensen – dansk cykkelrytter.
 Palle Lykke Julsgart – dansk billedehugger og kunstmaler.
 Palle Lykke Ravn – dansk forfatter og foredragsholder.